

Medaglie

Teste di serie

  Salman Alizada (Ottavi)
  Shin Jong-Hoon (Finalista)
  Pürevdorjiin Serdamba (Semifinali)
  David Ayrapetyan (Semifinali)

<li>  José de la Nieve (Quarti di finale)
<li>  Hovhannes Danielyan (Sedicesimi)
<li>  Carlos Quipo (Ottavi)
<li>  Paddy Barnes (Sedicesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2011